Manisa, törökországi tartomány
 Manisa, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Manisa, az azonos nevű török tartomány székhelye